Rhythm-and-blues, een muziekgenre beïnvloed door jazz, gospel en blues dat ontstond in de Afro-Amerikaanse cultuur in de jaren 1940
Moderne r&b, dat bestaat uit een combinatie van muzikale elementen van rhythm-and-blues, soul, funk en hiphop